Martin Duffy peut désigner :
 Martin Duffy  (1967-2022), un musicien britannique, célèbre pour avoir fait partie de Felt et membre de Primal Scream ;
 Martin Duffy (né en 1952), un réalisateur irlandais.